{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64201) - || 2001 TG80 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64202) - || 2001 TO83 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64203) - || 2001 TG90 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64204) - || 2001 TT92 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64205) - || 2001 TL96 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64206) - || 2001 TW97 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64207) - || 2001 TO99 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64208) - || 2001 TG100 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64209) - || 2001 TV100 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64210) - || 2001 TC104 ||15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64211) - || 2001 TE105 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64212) - || 2001 TM105 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64213) - || 2001 TN105 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64214) - || 2001 TU105 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64215) - || 2001 TP106 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64216) - || 2001 TQ106 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64217) - || 2001 TR106 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64218) - || 2001 TT106 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64219) - || 2001 TB107 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64220) - || 2001 TF107 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64221) - || 2001 TV108 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64222) - || 2001 TB110 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64223) - || 2001 TG110 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64224) - || 2001 TA112 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64225) - || 2001 TD112 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64226) - || 2001 TO112 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64227) - || 2001 TG115 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64228) - || 2001 TO115 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64229) - || 2001 TO116 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64230) - || 2001 TC117 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64231) - || 2001 TQ117 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64232) - || 2001 TL122 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64233) - || 2001 TA124 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64234) - || 2001 TV124 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64235) - || 2001 TW127 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64236) - || 2001 TH129 ||14 oktober 2001 || Spacewatch
|-
| (64237) - || 2001 TK133 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64238) - || 2001 TD134 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64239) - || 2001 TH137 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64240) - || 2001 TN137 ||14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64241) - || 2001 TX139 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64242) - || 2001 TU147 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64243) - || 2001 TJ149 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64244) - || 2001 TO152 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64245) - || 2001 TR159 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64246) - || 2001 TC160 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64247) - || 2001 TQ164 ||11 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64248) - || 2001 TZ164 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64249) - || 2001 TH166 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64250) - || 2001 TV167 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64251) - || 2001 TC168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64252) - || 2001 TL168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64253) - || 2001 TV168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64254) - || 2001 TX168 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64255) - || 2001 TQ170 ||13 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64256) - || 2001 TG171 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64257) - || 2001 TA172 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64258) - || 2001 TB174 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64259) - || 2001 TL188 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64260) - || 2001 TK190 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64261) - || 2001 TN190 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64262) - || 2001 TR190 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64263) - || 2001 TB191 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64264) - || 2001 TM191 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64265) - || 2001 TR192 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64266) - || 2001 TX192 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64267) - || 2001 TJ194 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64268) - || 2001 TY195 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64269) - || 2001 TZ196 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64270) - || 2001 TA197 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64271) - || 2001 TV202 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64272) - || 2001 TZ202 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64273) - || 2001 TM207 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64274) - || 2001 TN209 ||12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64275) - || 2001 TG213 ||13 oktober 2001 || LONEOS
|-
| (64276) - || 2001 TW218 ||14 oktober 2001 || LONEOS
|-
| (64277) - || 2001 TD224 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64278) - || 2001 TT225 ||14 oktober 2001 || LONEOS
|-
| (64279) - || 2001 TF233 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64280) - || 2001 TC235 ||15 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64281) - || 2001 TL237 ||8 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64282) - || 2001 UO5 ||21 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64283) - || 2001 UV5 ||21 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64284) - || 2001 UE6 ||20 oktober 2001 || J. Nomen
|-
| (64285) - || 2001 UN6 ||17 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64286) - || 2001 UO7 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64287) - || 2001 UX9 ||17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64288) Lamchiuying || 2001 UL10 ||18 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64289) Shihwingching || 2001 UA11 ||22 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64290) Yaushingtung || 2001 UD11 ||22 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64291) Anglee || 2001 UX11 ||23 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64292) - || 2001 UF13 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64293) - || 2001 UK13 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64294) - || 2001 UO13 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64295) Tangtisheng || 2001 UW13 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64296) Hokoon || 2001 UB14 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64297) - || 2001 UD14 ||17 oktober 2001 || W. Bickel
|-
| (64298) - || 2001 UE15 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64299) - || 2001 UF15 ||24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64300) - || 2001 UH16 ||25 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten